Гали́на Молча́нова:
 Молчанова, Галина Георгиевна (род. 1945) — доктор филологических наук, профессор МГУ
 Молчанова, Галина Петровна (1929—1997) — русский советский художник-график.